Transaction Processing Facility
 Transports publics Fribourgeois (afgekort: TPF), een spoorwegonderneming in Zwitserland